Las estaciones de Plaza de España y Noviciado constituyen un intercambiador entre las líneas 2, 3 y 10 del Metro de Madrid. De estas líneas, las que cuentan con una estación en su trazado con la denominación de Plaza de España son la 3 y la 10, mientras que la correspondiente a la línea 2, unida a las anteriores a través de un túnel que posibilita el transbordo, recibe el nombre de Noviciado.

La estación de Noviciado se encuentra en el distrito Centro, en el barrio de Universidad. Los andenes de Noviciado se encuentran bajo la calle de San Bernardo entre las intersecciones con la calle Noviciado (de ahí su nombre) y la calle de los Reyes. La estación de Plaza de España está situada entre los barrios de Argüelles (distrito Moncloa-Aravaca), Universidad y Palacio (distrito Centro). Los andenes de la línea 3 de Plaza de España bajo la calle de la Princesa, a la altura de la plaza del mismo nombre, y los de la línea 10 bajo la calle de los Reyes, a mayor profundidad que los de las otras dos líneas.

Desde el 5 de diciembre de 2020 los rombos con el logotipo del Metro de Madrid ubicados en los accesos de la estación Plaza de España llevan los colores de la bandera nacional como homenaje a la Constitución.

Accesos 
 Noviciado

Vestíbulo Ministerio de Justicia
 Ministerio de Justicia Calle de San Bernardo, 45 (junto al Ministerio de Justicia)
Vestíbulo Noviciado 
 Noviciado Calle de San Bernardo, 51 (esquina calle Noviciado)

  Plaza de España

Vestíbulo Leganitos
 Leganitos C/ Gran Vía, 73
 Coliseum C/ Gran Vía, 80
 Reyes Calle de los Reyes, 1
 Princesa Calle de la Princesa, 2
Vestíbulo Plaza de España
 Pza. España Plaza de España, 18
  Ascensor Plaza de España, 18. Acceso a andenes de Línea 3
Vestíbulo Conde de Toreno
  Ascensores Plaza del Conde de Toreno, 1. Acceso a andenes de Línea 10

Líneas y conexiones

Metro

Autobuses

Galería de imágenes

Véase también 
 Línea 2 (Metro de Madrid)
 Línea 3 (Metro de Madrid)
 Línea 10 (Metro de Madrid)
 Anexo:Estaciones del Metro de Madrid
 Madrid,

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de la estación de Plaza de España en metromadrid.es
 Ficha de la estación de Noviciado en metromadrid.es
 Página oficial de Metro de Madrid

Plaza de España/Noviciado
Plaza de España/Noviciado
Plaza de España/Noviciado
Estaciones de metro de España inauguradas en 1925
Estaciones de metro de España inauguradas en 1941
Estaciones de metro de España inauguradas en 1961